Га́ричев () — русская фамилия.

Известные носители 
 Гаричев, Анатолий Евлампиевич (1938-2014)— советский и российский актёр и художник, играл в Ленинградском Большом драматическом театре
 Гаричев, Дмитрий Николаевич (род. 1987) — российский поэт и прозаик.
 Гаричев, Сергей Николаевич — российский учёный-радиотехник, д.т.н., проф. МФТИ.



Примечания